Jimmy Crawford (zanger), Brits popzanger
 Jimmy Crawford (drummer), Amerikaans jazzdrummer